Leopoldo Rodés Castañé (Barcelona, 1935 – 2015), abogado y empresario, presidente de Havas Media Group. 
Leopoldo Rodés Parés  (Barcelona, 1939), arquitecto y nadador olímpico, waterpolista y directivo del Club Natació Barcelona.